Разуваевка — название населённых пунктов в России:

 Разуваевка — название до 1961 г. деревни Лесная в Орловском районе Орловской области.
 Разуваевка — название до 1961 г. деревни Осинки в Покровском районе Орловской области.